Le mot « chevreau » peut être un nom commun ou un nom propre.

Règne animal 
Le chevreau (« chevreaux » au pluriel, « chevrette » au féminin) désigne le petit d'une chèvre.

Patronyme 
 Urbain Chevreau (1613-1701), écrivain français.
 Étienne Claude Chevreau (1730-1786), administrateur colonial français.
 Jean-Henri Chevreau (1794-1854), homme politique français.
 Henri Chevreau (1823-1903), homme politique français, ministre de l'Intérieur, fils du précédent.
 Léon Chevreau (1827-1910), homme politique français, frère du précédent.
 Fernand Chevreau, baron de Christiani (1857-1928), militant antidreyfusard français.
 Henri Chevreau (1910-1980), général de brigade français.

Toponymie 
 La rue Henri-Chevreau, rue de Paris.
 Chevreaux, commune française du département du Jura.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme